Люби́м — город в России, административный центр Любимского района Ярославской области.
 Любим — городское поселение Любимского района Ярославской области, включающее город Любим.
 Любим — железнодорожная станция Буйского направления Северной железной дороги, находится в городе Любиме.